Баштанник — фамилия:
 Баштанник, Василий Васильевич (род. 1937) — педагог, общественный деятель, почётный гражданин Шолоховского района Ростовской области
 Баштанник, Григорий Семёнович (1914—1993) — Герой Социалистического Труда
 Баштанник, Исай Аверьянович — землевладелец Российской империи в 1870—1918 годах.